Трушов — фамилия; имеет женскую форму Трушова.
 Трушов, Виктор Михайлович (род. 4 мая 1984 год) — российский самбист, бронзовый призёр чемпионата России по боевому самбо, мастер спорта России.
 Трушов, Вячеслав Петрович (1947—2017) — врач психиатр-нарколог высшей категории, Заслуженный врач Российской Федерации.